6-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 10 клубами в 1997 году. Чемпионом впервые стало бишкекское «Динамо», бишкекская «Алга»-ПВО была серебряным призером, 3-е место занял «АиК» из Бишкека.

Турнирная таблица

Ссылки 
Результаты на RSSSF

1997
Футбол в Азии в 1997 году
1990-е годы в Киргизии